Дхармакірті, Дхармакірті (7 століття) - індійський мудрець, один із засновників індійської філософської логіки, один із перших теоретиків буддійського атомізму.
 Ранджит Дхармакірті (англ. Ranjith Dharmakirti; * 6 квітня 1942(19420406)) — ланкійський драматург і письменник; пише сингальською.